Jan Quast ist der Name folgender Personen:

* Jan Quast (Politiker) (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Jan Quast (Boxer) (* 1970), deutscher Boxer
 Jan Julius Quast (* 1939), deutscher Maler